Dal — tipo de prato da culinária indiana
Rio Dal — rio da Suécia
DALnet — rede IRC

DAL 
Aeroporto de Dallas Love Field — cujo código IATA é DAL
Delta Air Lines — companhia de aviação norte-americana
Date A Live — série de manga
Camada de acesso a dados — em inglês data access layer; camada de um programa de computador para a simplificação de manipulação de dados

Desambiguações de siglas